

Letteratura 
 Io, robot (I, Robot) – racconto di Eando Binder del 1939
 Io, robot (I, Robot) – antologia di racconti di Isaac Asimov del 1950
 Io, robot (I, Robot) – racconto di Cory Doctorow del 2005

Altro 
 Io, robot (I, Robot) – film diretto da Alex Proyas del 2004
 I Robot – album musicale dell'Alan Parsons Project ispirato alla letteratura di Asimov
 I, Robot – videogioco da sala sviluppato dalla Atari nel 1983
 iRobot – azienda robotica statunitense

Pagine correlate 
Io, robot